Winterberg kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Winterberg, Zürich, ort, Bezirk Pfäffikon,

Tjeckien 

 Vimperk, ort, Södra Böhmen, Okres Prachatice,

Tyskland 

 Winterberg, Tyskland – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar